Димитрије Димитријевић Мита, један од вођа Топличког устанка;
 Димитрије Димитријевић (глумац), југословенски глумац;
 Димитрије Димитријевић (економиста), српски економиста;
 Димитрије Димитријевић (фудбалер), југословенски фудбалер.
 Димитрије Димитријевић (неуропсихијатар), српски неуропсихијатар;